Im Dzsongu (1978) olimpiai ezüstérmes dél-koreai gyeplabdázó
 Im Dzsongu (1980) dél-koreai gyeplabdázónő, olimpikon